Список этапов чемпионата мира по ралли включает в себя все раллийные этапы, которые когда-либо входили в официальный календарь мирового первенства, начиная с 1973 года. В данном списке не учитываются те ралли, которые не входили в зачёт производителей в 1977-78 годах, но были частью Кубка ФИА для ралли-пилотов (например, Ралли Арктики, Ралли Шотландии). Также не учитываются запланированные, но так и не состоявшиеся этапы (Ралли Китая 2016 года и т.д.). В 2020-21 годах календарь первенства был значительно изменен из-за пандемии Covid-19: были отменены многие этапы, а взамен добавлены ранее не включавшиеся в зачёт чемпионата мира Ралли Эстонии, Ралли Бельгии и другие.

Этапы по месту проведения 
Примечение: полужирным шрифтом выделены этапы 2023 года.

Этапы чемпионата мира, проведенные один раз

Этапы чемпионата мира, проведённые два раза

Многократные победители и призёры на отдельных этапах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по ралли 
 Результаты всех этапов чемпионата мира по ралли на ewrc-results.com 
 Турнирные таблицы чемпионата мира по ралли на juwra.com 

WRC